L'Arkansas est l'un des 50 États des États-Unis d'Amérique.

Ce nom peut aussi désigner :
le comté d'Arkansas, comté de l'État du même nom ;
l'Arkansas (hymne) ;
l'Arkansas (rivière) ;
l'Arkansaw ;
le Poste Arkansas, fortin français à l'époque de la Nouvelle-France, situé en Louisiane française ;
les Arkansas (ou Quapaws), un peuple amérindien ayant peuplé la rive ouest du fleuve Mississippi ;
 Arkansas, un film américain de Clark Duke, dont la sortie est prévue en 2020.

Voir aussi